Marzà és el nucli principal del municipi de Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà i on se situa l'ajuntament. En el cens de 2007 tenia 152 habitants.

Referències 

Entitats de població de l'Alt Empordà
Pedret i Marzà